KMJB steht für:
 Karl-May-Jahrbuch
 Kirchenmusikalisches Jahrbuch

Abkürzung